|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2015 vond plaats van 5 tot en met 10 januari 2015 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Ana Ivanović had verkozen deel te nemen aan het toernooi van Brisbane, en haar titel in Auckland niet te verdedigen.

Het derde reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki in drie sets. Williams, die in de voorgaande editie nog in de finale verloor, wist nu voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar 46e WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sharon Fichman en Maria Sanchez werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci – dat zich zowel in de eerste als in de tweede ronde had moeten herstellen van een verloren eerste set – won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Japans/Tsjechische koppel Shuko Aoyama en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun 22e gezamenlijke titel, maar zij wonnen deze nog nooit eerder in Auckland. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners. Het was hun eerste titel in 2015.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  

Auckland 2015
Auckland